Комацу — місто в Японії.
 Комацу Сакьо — японський письменник-фантаст.
 Комацу Сьоске — японський перекладач, літерату­­рознавець.